KH-4 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der kambodschanischen Provinz
 ein US-amerikanischer Spionagesatellitentyp,  siehe Keyhole

KH04